Коптяжево — название населённых пунктов:

Россия 
 Коптяжево — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Коптяжево — село в Борском районе Самарской области.